Casa Serra (Barcelona), edifici a la ciutat de Barcelona obra de Josep Puig i Cadafalch
 Casa Serra (Calaf)
 Casa Serra (els Prats de Rei)
 Casa Serra (Reus)
 Casa Serra i Corominas
 Casa Serra Xaus